Zawody w skokach narciarskich na XXI Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym odbyły się w dniach 21–28 lutego 1982 w norweskim Oslo. Złote medale w zawodach indywidualnych wywalczyli Austriak Armin Kogler (skocznia normalna) i Fin Matti Nykänen (skocznia duża). W zawodach drużynowych triumfowali Norwegowie.

Wyniki

Skocznia normalna indywidualnie K-85 (Midtstubakken) 
 Data 21 lutego 1982

Skocznia duża indywidualnie K-105 (Holmenkollbakken) 
 Data 28 lutego 1982

Skocznia duża drużynowo K-105 (Holmenkollbakken) 
 Data 26 lutego 1982

Linki zewnętrzne 
 wyniki-skoki.hostingasp.pl: Oslo NOR 1982.02.21 MS/PS World Ski Championshps / World Cup
 wyniki-skoki.hostingasp.pl: Oslo NOR 1982.02.26 MS Dr World Ski Championshps
 wyniki-skoki.hostingasp.pl: Oslo NOR 1982.02.28 MS/PS World Ski Championshps / World Cup

Skoki narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym
1982 w sportach zimowych

sl:Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1982#Smučarski skoki